De adelaar is geland, een roman uit 1975 van Jack Higgins
The Eagle Has Landed (film), een film uit 1976 van John Sturges